Кератин-16 () – білок, який кодується геном KRT16, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 473 амінокислот, а молекулярна маса — 51 268.

Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Мутації в цьому гені призводять до рідкісного захворювання .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини